Finn Hågen Krogh (ur. 6 września 1990 w Alta) – norweski biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw świata, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów oraz zdobywca Małej Kryształowej Kuli w klasyfikacji sprintu.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2014/2015, kiedy to zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu zdobył Małą Kryształowa Kulę. Na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand w 2009 r. Krogh wraz z kolegami wywalczył brązowy medal w sztafecie. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten drużyna norweska z Kroghiem w składzie zdobyła złoty medal. Finn Hågen Krogh zdobył ponadto brązowy medal w biegu łączonym na 20 km.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Alcie